Il singolare del torneo di tennis Roanoke International Tennis 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roger Taylor che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Karl Meiler (semifinali)
 Jürgen Fassbender (semifinali)

  Juan Gisbert (primo turno)
  Alex Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roanoke International Tennis 1975